Jan Hermansson kan åsyfta:
Jan Hermansson (1942–2019), kampsportare
Jan Hermansson (född 1945), journalist och TV-chef
Jan Hermansson, lektor i religionspsykologi. Kakan Hermanssons far. Se Lista över avsnitt av På spåret.